Шрёлль (Schroell) — фамилия верхненемецкого происхождения. Известные носители:
 Шрёлль, Марко (род. в 1943) — люксембургский детский врач и политик-демократ.
 Шрёлль, Поль (1879—1939) — люксембургский издатель.
 Шрёлль, Теофиль (1829—1893) — люксембургский журналист и редактор.